| mål        = {{#expr:
 46 +
 88 +
 60}}
| publik     = 
| flest mål  = 
| bästspelare= 
| medalj1    = 
| medalj1text= 
| medalj2    = 
| medalj2text= 
| medalj3    = 
| medalj3text= 
| medalj4    = 
| medalj4text= 
| föregående = 2019/2020
| följande   = 2023/2024
}}
Concacaf Nations League 2022/2023 är den andra säsongen av Concacafs landslagsturnering Nations League. Samtliga 41 medlemsnationer är involverade i turneringen. Gruppspelet kommer starta under maj 2022 och finalen (för League A) kommer spelas i mars 2023.

Lag
Alla 41 medlemmar anslutna till Concacaf är planerade att delta. Lagen som slutade sist i grupperna i League A och B 2019/2020 kommer flyttas ner en liga, lagen som vann grupperna i League B och C 2019/2020 kommer flyttas upp.

League A

League B

League C

League A

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

League B

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

League C

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Källor
Officiell hemsida

Referenser

Concacaf Nations League